Питтони — фамилия. Известные носители:

 Питтони, Вильсон (род. 1985) — парагвайский футболист, полузащитник клуба «Баия» из Салвадора.
 Питтони, Джованни Баттиста (1687—1767) — итальянский художник.
 Питони, Джузеппе Оттавио (1657—1743) — итальянский барочный композитор, органист, преподаватель, теоретик и историк музыки.